«Свидание с удачей» — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.

Сюжет 
Банковский служащий, недовольный ни своей работой, ни невыносимой женой, и жаждущий ярких событий и приключений, пытается изменить свою жизнь. Для этого ему не хватает главного — денег. Надеясь на удачу, он вновь и вновь пытается сорвать большой куш, но безуспешно…

В ролях 
 Луи де Фюнес — официант в кафе.

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1950 года